Кіровогра́дська ву́лиця — радянська/російська назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь колишньої радянської назви міста Кропивницький — Кіровоград.

Кіровоградська вулиця — вулиця в Донецьку.

 Кіровоградська вулиця — колишня назва Інгульської вулиці в Дніпрі.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва вулиці Павла Сиромятникова в Запоріжжі.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва вулиці Чумацький Шлях в Знам'янці.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва вулиці Володимира Брожка в Києві.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва Прилуцької вулиці в Костянтинівці.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва Гайдамацької вулиці в Кременчуці.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва Інгульської вулиці в Кривому Розі.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва Сугокліївської вулиці в Кропивницькому.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва вулиці Омеляновича-Павленка в Миколаєві.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва вулиці Павла Богуша в Нікополі.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва вулиці Анатолія Яндали в Рівному.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва Ревівської вулиці в Світловодську.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Яхненка в Смілі.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва Промислової вулиці в Сумах.
 Кіровоградська вулиця — колишня назва вулиці Василя Вишиваного в Чернівцях.

Кіровоградська вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Кіровоградська вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Кіровоградська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Кіровоградська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Кіровоградська вулиця — вулиця в місті Уфа.

Кіровоградська вулиця — вулиця в місті Алмати.

Вулиці